Guney kan syfta på följande platser:

Iran 

 Goneylī, ort, Golestan,

Turkiet 

 Güney, ort, Burdur, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar